Vox populi е петнадесетият албум на Слави Трифонов и Ку-ку бенд. Издаден е през 2002 г. Той е в тираж 200 000 броя и е разпространен като коледна промоция на М-Тел. В превод от латински името на албума означава Глас народен.

Списък на песните 

Албуми на Слави Трифонов
Музикални албуми от 2002 година
Попфолк албуми